Duitsland
Rain (Lech), een plaats in het district Donau-Ries in de deelstaat Beieren
Rain (Neder-Beieren), een plaats in het district Straubing-Bogen in de deelstaat Beieren

Zwitserland
Rain (Zwitserland), een gemeente in het kanton Luzern

Film
 Regen (film), Nederlandse documentaire
 Rain (1932), Amerikaanse film met Joan Crawford
 Rain (2001), Nieuw-Zeelandse film
 Rain (2006), Amerikaanse film
 Rain (2008), Bahamaanse film met onder anderen CCH Pounder

Muziek
 Rain (Anthony Callea), een single uit 2005 van de Australische singer-songwriter Anthony Callea
 Rain (The Beatles), een single uit 1966 van de Engelse popgroep The Beatles
 Rain (Breaking Benjamin), een single uit 2005 van de Amerikaanse rockband Breaking Benjamin
 Rain (Creed), een single uit 2009 van de Amerikaanse rockband Creed
 Rain (The Cult), een single uit 1985 van de Britse rockband The Cult
 Rain (Erasure), een single uit 1997 van de Britse synthpopband Erasure
 Rain (Madonna), een single uit 1993 van de Amerikaanse zangeres Madonna
 Rain (Mika), een single uit 2009 van de Britse zanger Mika
 Rain (The Script), een single uit 2017 van de Ierse softrockband The Script
 Rain (SWV), een single uit 1997 van het Amerikaanse r&b-trio SWV
 Rain (Status Quo), een single uit 1976 van de Britse rockband Status Quo
 Rain (Terence Trent D'Arby), een muzieknummer uit 1988
 Rain (Yui), een single uit 2010 van de Japanse singer-songwriter Yui
 Rain (Joe Jackson), een album van de Britse muzikant Joe Jackson
 Rain (Amerikaanse band), een Amerikaanse post-hardcoreband
 Rain (Britse band), een Britse rockband
 Rain (Japanse band), een Japanse (instrumentale) rockband
 Rain (artiest), Zuid-Koreaans acteur en zanger

overig
 Rain (Mortal Kombat), een personage in de gameserie Mortal Kombat
 Rain Vessenberg, Estisch voetballer